The Clash, een band uit Groot-Brittannië
 Clash (televisieprogramma), een televisieprogramma van NOX